Ritzsch ist der Name von

 Gregor Ritzsch (1584–1643), Buchdrucker und evangelischer Kirchenlieddichter
 Timotheus Ritzsch (1614–1678), Leipziger Drucker, Gründer der ersten deutschen Tageszeitung

Siehe auch:
 Ritsch